Ставропольский краево́й суд — высший федеральный орган судебной власти Ставропольского края по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. В качестве суда первой инстанции рассматривает дела, отнесённые федеральными законами к компетенции судов уровня субъекта Российской Федерации. Является апелляционной инстанцией для районных судов Ставропольского края.

История 
Ставропольский окружной суд был создан 17 апреля 1868 года решением Кавказского наместника от 27 марта 1868 года на основании Указа Александром II от 9 декабря 1867 года «О введении Судебных Указов 20 ноября 1864 года в действие в Ставропольской губернии». 

В 1918 году Ставропольский окружной суд был ликвидирован и заменен выборными народными судьями. 

С 12 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Орджоникидзевский край вновь получил название Ставропольский, а краевой суд стал именоваться Ставропольским краевым судом.

Руководство 
Председатель Ставропольского краевого суда — Боков Константин Иванович . 

Заместители председателя Ставропольского краевого суда:

 заместитель председателя Ставропольского краевого суда по гражданским делам — Хрипунов Михаил Иванович;
заместитель председателя Ставропольского краевого суда по уголовным делам — Хомутов Владимир Михайлович;

Рассматриваемые дела 
 СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Отделы 
 Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам
 Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам
 Отдел обеспечения судопроизводства по административным делам
 Отдел делопроизводства
 Отдел анализа и обобщения судебной практики
 Отдел государственной службы, кадров и секретного делопроизводства
 Финансово-экономический отдел
 Отдел по организации обеспечения деятельности суда
 Отдел материально-технического обеспечения

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Ставропольского краевого суда
 Официальный канал на сайте "Ютуб"
 Официальный телеграмм-канал "Суды Ставропольского края"  

Суды общей юрисдикции субъектов Российской Федерации
Суды по алфавиту
Ставропольский край